Городи́ще () — посёлок городского типа, относится к Перевальскому району Луганской области Украины. Под контролем самоправосглашенной Луганской Народной Республики.

Географическое положение 
Посёлок расположен на реке под названием Белая (бассейн Северского Донца). Соседние населённые пункты: село Тимирязево (выше по течению Белой) на востоке, посёлки Запорожье и Комендантское на юго-востоке, Фащевка (Перевальского района) и Миус на юго-западе, Чернухино и Круглик на западе, Софиевка, Центральный, Байрачки на северо-западе, сёла Малоивановка (ниже по течению Белой) на севере, Красная Заря (ниже по течению Белой) и Адрианополь на северо-востоке; село Круглик в Донецкой области на юго-западе.

История 
Населённый пункт основан в XVIII веке староверами и считается староверческим и в XXI веке.

В январе 1989 года численность населения составляла .

На 1 января 2013 года численность населения составляла 2499 человек.

С весны 2014 года под контролем непризнанной Луганской Народной Республики.

Местный совет 
94343, Луганская обл., Перевальский р-н, пгт. Городище, ул. Советская, 35

Примечания

Ссылки 
 Городище на сайте Верховной рады Украины  

Населённые пункты Перевальского района
Посёлки городского типа Луганской области
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании